Сти́вен Ро́джер Брюс (; родился 31 декабря 1960 года в Корбридже, Англия), более известный как Стив Брюс () — английский футболист и футбольный тренер.

В качестве игрока наиболее известен по своим выступлениям за «Джиллингем», «Норвич Сити» и «Манчестер Юнайтед». В качестве главного тренера наиболее известен по работе в клубах «Бирмингем Сити», «Уиган Атлетик», «Сандерленд», «Халл Сити» и «Астон Вилла».

Клубная карьера 
В самом начале карьеры несколько профессиональных клубов отказали Брюсу в заключении контракта и он уже собирался закончить с футболом, но тут поступило предложение от «Джиллингема». За этот клуб он сыграл более 200 игр, после чего перешёл в «Норвич Сити» в 1984 году.

В 1987 году Брюс перешёл в «Манчестер Юнайтед», с которым добился значительных успехов, выиграв 3 титула чемпионов Англии, 3 Кубка Англии и Кубок Лиги и стал первым английским капитаном XX века, выигравшим «дубль». Несмотря на свои успехи, Стив никогда не выступал за основную команду сборной Англии. Тем не менее, он считается одним из лучших английских защитников 1980—1990-х годов, а его партнёрство с другим центральным защитником Гари Паллистером — возможно, лучшим оборонительным дуэтом в истории «Манчестер Юнайтед».

Тренерская карьера 
Тренерскую карьеру Брюс начал в «Шеффилд Юнайтед», после чего недолгое время тренировал «Хаддерсфилд Таун», «Уиган Атлетик» и «Кристал Пэлас». В 2001 году он стал главным тренером «Бирмингем Сити». За шесть лет руководства командой он дважды выводил «синих» в Премьер-лигу. В 2007 году Брюс во второй раз в своей тренерской карьере возглавил «Уиган Атлетик».

Летом 2012 года возглавил «Халл Сити». Руководством клуба была поставлена задача выхода в Премьер-лигу, с чем тренер и игроки успешно справились, заняв второе место в Чемпионшипе. В июле 2016 года покинул пост.

12 октября 2016 года Стив Брюс возглавил «Астон Виллу».

В 2019 году специалист подписал трёхлетний контракт с «Ньюкасл Юнайтед». В апреле 2021 года получил награду Тренер месяца в АПЛ. 20 октября 2021 года был отправлен в отставку с занимаемой должности после покупки клуба инвесторами из Саудовской Аравии.

3 февраля 2022 года был назначен главным тренером клуба «Вест Бромвич Альбион», на тот момент занимавшим 5-е место в Чемпионшипе.

Достижения

Достижения в качестве игрока 
 «Норвич Сити»
 Обладатель Кубка Футбольной лиги: 1984/85
Итого: 1 трофей

 «Манчестер Юнайтед»
 Чемпион английской Премьер-лиги (3): 1992/93, 1993/94, 1995/96
 Обладатель Кубка Англии (3): 1989/90, 1993/94, 1995/96
 Обладатель Кубка Футбольной лиги: 1991/92
 Обладатель Суперкубка Англии (3): 1990, 1993, 1994
 Обладатель Кубка обладателей кубков: 1990/91
 Обладатель Суперкубка УЕФА: 1991
Итого: 12 трофеев

Достижения в качестве тренера 
 «Халл Сити»
 Финалист Кубка Англии: 2013/14
 Тренер месяца Чемпионата Футбольной лиги (2): декабрь 2012, январь 2016

 «Ньюкасл Юнайтед»
 Тренер месяца английской Премьер-лиги: апрель 2021

Статистика выступлений

Тренерская статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль тренера на официальном сайте Премьер-лиги
 Профиль тренера на сайте Ассоциации тренеров лиги
 Профиль футболиста на официальном сайте «Манчестер Юнайтед»

Футболисты Англии
Игроки второй сборной Англии по футболу
Игроки ФК «Джиллингем»
Игроки ФК «Норвич Сити»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Бирмингем Сити»
Игроки ФК «Шеффилд Юнайтед»
Футбольные тренеры Англии
Тренеры ФК «Шеффилд Юнайтед»
Тренеры ФК «Хаддерсфилд Таун»
Тренеры ФК «Уиган Атлетик»
Тренеры ФК «Кристал Пэлас»
Тренеры ФК «Бирмингем Сити»
Тренеры ФК «Сандерленд»
Тренеры ФК «Халл Сити»
Тренеры ФК «Астон Вилла»
Тренеры ФК «Шеффилд Уэнсдей»
Тренеры ФК «Ньюкасл Юнайтед»
Тренеры ФК «Вест Бромвич Альбион»